Coupe de France de rugby peut désigner :
 la Coupe de France de rugby à XIII ;
 la Coupe de France de rugby à XV.